Бетані Маттек-Сендс і Коко Вандевей були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі разом. Маттек-Сендс грала в парі з Луціє Шафаровою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Чжань Юнжань і Мартіна Хінгіс. Вандевей грала в парі з Шелбі Роджерс, але в першому колі їх перемогли Андрея Клепач і Марія Хосе Мартінес Санчес. 

Чжань і Хінгіс потім виборола титул, перемігши у фіналі пару Луціє Градецька і Катерина Сінякова з рахунком 7–6(7–4), 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 

BNP Paribas Open, жінки, парний розряд
BNP Paribas Open 2017